Zugló, Budapest XIV., kerületének a hivatalos neve
 Kiszugló, városrész Budapest XIV. kerületében
 Nagyzugló, városrész Budapest XIV. kerületében
hasonló nevűek
 Zugló kocsiszín, kocsiszín Budapest XIV. kerületében
 Zugló megállóhely, vasúti megállóhely Budapest XIV. kerületében